Эжен д’Аркур :
 Эжен д’Аркур (1786—1865) — 8-й герцог д’Аркур, 4-й герцог де Бёврон, французский политик и дипломат.
 Эжен д’Аркур (1859—1918) — французский композитор, дирижёр и музыкальный критик.